Story kan avse: 

 Story (serietidning) – en svensk serietidning 1976–1977
 Story (tidskrift) – en österrikisk/amerikansk tidskrift 1931–2000
 Story (sociala medier) – en typ av inlägg på sociala medier som användaren kan ta del av under begränsad tid, se Instagram, Facebook, Snapchat och Whatsapp 
Stories (musikalbum av Avicii) - musikalbum av Avicii

Geografi
USA
 Story County, Iowa

Personer
 Story Musgrave (1935–), amerikansk läkare och astronaut
 George Henry Story (1835–1923), amerikansk konstnär
 William Westmore Story (1819–1895), amerikansk konstnär

Sammansättningar
Storyboard - verktyg för att skapa film
Storyline - pedagogiskt verktyg
Storytel - Svenskt ljudbokförlag
 Storytelling – en amerikansk dramakomedifilm från 2001 regisserad av Todd Solondz
 Storytelling (näringsliv) - marknadsföringsterm
 Storytelling (soundtrack) – ett musikalbum av Belle & Sebastian
  Storytelling - historieberättandet – förmedla händelser i ord, bild och ljud